

Patronymes 
 Charleval, homme de lettres français du

Toponymes 
 Charleval, commune française des Bouches-du-Rhône
 Charleval, commune française de l'Eure

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France